Identify () — первый студийный альбом южнокорейского бой-бенда Got7. Был выпущен 18 ноября 2015 года лейблом JYP Entertainment с ведущим синглом «하지하지마 (Stop Stop It)».

Трек-лист

Чарты

Альбом

Песня 
«Stop Stop It»

Продажи

Примечания 

Альбомы 2014 года
Альбомы Got7